Bq pode ser:
 Becquerel - a unidade de medida no Sistema Internacional para radioatividade.

BQ pode ser:
Barbacena (Minas Gerais) - um município brasileiro do estado de Minas Gerais.
 Bloco Quebequense - um partido político de esquerda do Canadá.

Desambiguação